Dingler peut faire référence à :
 Cookie Dingler, un groupe de musique français,
 Jules Dingler (1836 - 1901), un ingénieur des Ponts et Chaussées.